Леенхофф, Леон (1852—1927) — натурщик для художника Эдуара Мане.
 Леенхофф, Сюзанна (1829—1906) — девичья фамилия Сюзанны Мане, жены Эдуара Мане.